Termin PW ima više značenja.

 Palau, država u zapadnom Pacifiku
 .pw, najviši Internet domen za Palau
 -{Publishers Weekly}-, magazin